Ве́рхний Кунку́р () — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Кункур».

География 
Находится в юго-восточной части района, на расстоянии 89 километров к юго-востоку от посёлка городского типа Агинское, на левом берегу реки Онон и примыкает с северо-востока к селу Кункур.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.
Часовой пояс

История 
Село образовано в 2013 году путём выделения из села Кункур на основании закона Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 922-ЗЗК.

Население

Инфраструктура 
В соседнем селе Кункур, центре сельского поселения, функционирует средняя общеобразовательная школа, ясли-сад, дом культуры и сельская врачебная амбулатория.

Транспорт 
К селу подходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд с. Кункур» (76 ОП РЗ 76К-163 18) — 16 км на восток от региональной автодороги 76К-002 Агинское — Нижний Цасучей.

В 60 км к юго-западу находится ж.-д. станция Оловянная.

Примечания 

 

Населённые пункты Агинского района